Jesús Nicolás F. Garay (Santander, 1949), director de cinema espanyol
 Jesús Garay Vecino (Bilbao, 1930 - Bilbao, 1995), futbolista espanyol